Grand Prix de Fourmies 2018 var den 86. udgave af cykelløbet Grand Prix de Fourmies. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 2. september 2018. Det blev vundet af tyske Pascal Ackermann fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Magnus Cort kørte for 
 Jonas Gregaard kørte for 
 Mikkel Frølich Honoré kørte for 
 Mads Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2018
UCI Europe Tour 2018